Szász Károly (1798–1853) államférfi, jogtörténész, jog- és matematikatanár, Erdély egyik legnagyobb 48-as személyisége, az MTA tagja
Szász Károly (1829–1905) költő, drámaíró, műfordító, református püspök, politikus, az MTA tagja
Szász Károly (1863–1925) költő, műfordító
Szász Károly (1865–1950) politikus, irodalomtörténész, drámaíró, az MTA tagja
Szász Károly (1905–1980) könyvtáros, költő
Szász Károly (1912–1978) színházi rendező 
Szász Károly (1915–1989) muzikológus, zenei szakíró 
Szász Károly (1919–1965) levéltáros, művészettörténész 
Szász Károly (1957) közgazdász, a Semmelweis Egyetem kancellárja, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete volt elnöke

hasonló néven
Szász Károly István (1909–1979) festőművész